Akimow oder Akimov, weibliche Form Akimowa, ist der Familienname folgender Personen:

 Anatoli Iwanowitsch Akimow (1947–2002), sowjetischer Wasserballspieler
 Andrej Alexandrowitsch Akimow (1890–1916), russischer Fußballspieler
 Boris Borissowitsch Akimow (* 1946), sowjetisch-russischer Tänzer und Choreograph
 Fjodor Jakowlewitsch Akimow (1909–1966), sowjetischer Konteradmiral
 Georgi Wladimirowitsch Akimow (1901–1953), sowjetischer Physikochemiker
 Iwan Akimowitsch Akimow (1754–1814), russischer Maler des Neoklassizismus
 Maxim Alexejewitsch Akimow (* 1970), russischer Politiker
 Nikolai Pawlowitsch Akimow (1901–1968), sowjetischer Theaterregisseur und -produzent, Bühnenbildner sowie Grafiker
 Pekka Akimov (1885–1956), finnischer Komponist, Dirigent und Musikpädagoge
 Tatjana Andrejewna Akimowa (* 1990), russische Biathletin
 Wjatscheslaw Anatoljewitsch Akimow (* 1990), russischer Biathlet
 Wladimir Iwanowitsch Akimow (1953–1987), sowjetischer Wasserballspieler